Nästräsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nästräsket, Uppland, sjö i Värmdö kommun,  (5,51 ha)
Nästräsket, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (24,6 ha)
Inre Nästräsket, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (62,7 ha)
Yttre Nästräsket, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (1,01 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn